Associazione Calcio Milan (forkortes A.C. Milan) (dansk Milan Fodboldklub) er en fodboldklub fra Milano, Italien.
Klubben er en af de klassiske italienske storklubber i Serie A og har vundet 19 italienske mesterskaber. Internationalt har AC Milan blandt andet vundet Europa Cuppen for mesterhold fire gange, senest i 1990 og UEFA Champions League 3 gange, senest i 2007. Et af Europas mest intense og prestigefyldte lokalopgør er opgøret mellem ærkerivalerne AC Milan og Milanos anden storklub, FC Internazionale Milano (Inter).

Klubbens historie 

A.C. Milan blev grundlagt 19. december 1899 som 'Milan Foot-Ball and Cricket Club'. Grundlæggerne var englændere, og derfor bærer klubben det engelske navn for byen Milano. Klubben fik hurtigt succes med mesterskaber i 1901, 1906 og 1907. Ordet calcio betyder også "(fodbold)sparkeren", på engelsk "(football) kicker", og er tysk hverdagssprog for en fodboldspiller og findes på engelsk i flere fodboldklubber, fx Kickers Offenbach og lokalt.

Klubben splittedes i to i 1908, da en gruppe udbrydere dannede de kommende lokalrivaler Internazionale. Og man skulle komme til at vente helt til 1951, før Milan igen vandt det italienske mesterskab.

Gre-No-Li perioden 
I 1950'erne havde AC Milan en af sine store perioder, og på den tid dominerede tre svenskere holdet. Det var Gunnar Nordahl, Gunnar Gren og Nils Liedholm, der blev kendt som Gre-No-Li. Gren og Liedholm styrede midtbanen, og Nordahl som frontangriber var så målfarlig, at han fortsat er den flittigst scorende spiller i klubbens historie med i alt 210 mål opnået i bare 291 kampe. Også danskeren Jørgen Leschly Sørensen spillede i den tid i klubben.

Fra Rivera til Berlusconi 
Succeen varede ved ind i 1960'erne, hvor man vandt sit første europæiske trofæ med en finalesejr og Benfica i Mesterholdenes Europacup. Det var med bl.a. den unge offensive midtbanespiller Gianni Rivera på holdet. Rivera skulle gennem den næste mange år komme til at bærer Milans hold som fast man gennem næsten 19 sæsoner.

Efter endnu et mesterskab i 1968 og endnu en europæisk triumf i 1969 gik dampen dog af Milan, og især efter Riveras pension blev det slemt, da man efter hans svanesang med mesterskabet i 1979 blev tvangsnedrykket på grund af en betting- og bestikkelseskandale, der rystede italiensk fodbold. Den såkaldte 'totonero' (sort spil) affære kostede også pointstraf til flere andre klubber og en to-årig karantæne til angrebsstjernen Paolo Rossi fra Perugia.

Milan rykkede hurtigt op i Serie A igen, men blev chokerende atter sendt en division ned, og denne gang skyldtes det alene dårlige præstationer på grønsværen. Klubben var i sin største krise nogensinde, men fra midten af 1980'erne begyndte det atter at gå bedre efter ankomsten af den hovedrige og kontroversielle forretningsmand Silvio Berlusconi. Med ham bag rattet oplevede klubben gennem 1990'erne og 2000'erne sine mest succesfulde årtier.

De flyvende hollændere og "The Fantastic Four" 
Fra Berlusconis mest succesfulde år som ejer af Milan huskes måske bedst perioden i slutningen af 1980érne og starten af 1990'erne, da man med de tre hollændere Marco van Basten, Ruud Gullit og Frank Rijkaard i spidsen dominerede europæisk klubfodbold. De blev hurtigt kendt som de "Flyvende Hollændere" og var nogle af de vigtigste brikker i AC Milans specielle spillestil ("Zona Corta é Dinamico") på daværende tidspunkt. Modstanderen måtte gerne have bolden, så længe de bare holdt sig på behørig afstand af straffesparksfeltet med den. Spillestilen gik blandt andet ud på, at lægge et højt pres på modstanderen på et lille område, (kort dynamisk zone) og derved stresse boldholderen optimalt.

I det hele taget er holdet fra dengang sagnomspundet. Backkæden bestod af "The Fantastic Four": Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta og Mauro Tassotti. Fælles for de fantastiske fire er, at ingen af dem nogensinde har spillet i andre klubber end netop AC Milan. Og de er ikoner i klubben. Da Baresi trak sig tilbage fra professionel fodbold, blev hans trøje med nummer seks taget ud af puljen i Milan. I respekt for den store libero vil ingen spiller nogensinde igen komme til at optræde i nummer 6 for AC Milan. Det samme er tilfældet med Paolo Maldini's nummer 3, der dog vil komme i spil igen hvis en af Maldinis sønner en dag skulle komme til at spille for AC Milans førstehold.

Milan vandt under Berlusconis ejerskab Europacuppen for Mesterhold/Champions League i 1989, 1990, 1994, 2003 og 2007, hvilket gør dem til den klart mest europæisk succesfulde italienske klub.

Efter Berlusconi 
Efter mesterskabet i 2011 med spillere som Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Gennaro Gattuso og Andrea Pirlo gik det ned ad bakke for Milan, der måtte se Juventus rejse fra en tvangsnedrykning, som Milan selv engang havde oplevet det, til en totalt dominerende stilling i Serie A. Berlusconi solgte endeligt klubben i 2017, og en æra var dermed forbi. En periode med beskedne placeringer efter Milans standarder var allerede i gang, og igen og igen måtte man kigge langt efter toppen af europæisk fodbold, fordi man havde svært ved at kvalificere sig til Champions League. 
I sæsonen 2021/2022 lykkes det at genvinde det italienske mesterskab, og man sikre sig således sin 19 Scudetto

Stadion 

Milan har hjemme på det store og imponerende stadion, San Siro. Hjemmebanen, der har plads til 80.074 tilskuere, deles med lokalrivalerne fra Internazionale (Inter) og ejes af kommunen i Milano. Stadionet vil for AC Milan fans altid hedde "San Siro" (det oprindelige stadionnavn) og for Internazionale's (Inter) fans, "Giuseppe Meazza" som det officielt senere blev omdøbt til efter spilleren Giuseppe Meazza der optrådte for begge Milano-klubber.

Stadion har været under ombygning adskillige gange, men dets nuværende udformning fik det op til VM-slutrunden i 1990, der blev afholdt i Italien.

Danske spillere 
 Jørgen Leschly Sørensen (1953-1955)
 Brian Laudrup (1993-1994)
 Thomas Helveg (1998-2003)
 Martin Laursen (2001-2004)
 Jon Dahl Tomasson (2002-2005)
 Simon Kjær (2020-)

Thomas Helveg skiftede fra AC Milan til Internazionale (Inter). Han har således prøvet at spille for begge klubbers fans på San Siro.

Berømte spillere 
 Clarence Seedorf
 Gunnar Gren
 Gunnar Nordahl
 Nils Liedholm
 Jørgen Leschly Sørensen
 Alessandro Costacurta
 Carlo Ancelotti
 Cesare Maldini
 Demetrio Albertini
 Franco Baresi
 Frank Rijkaard
 Gianni Rivera
 Jean-Pierre Papin
 Marco van Basten
 Paolo Maldini
 Ruud Gullit
 Roberto Baggio
 Roberto Donadoni
 Mauro Tassotti
 Andrey Shevchenko
 Ronaldinho
 Ronaldo
 Kaká
 George Weah
 Alessandro Nesta
 Alexandre Pato
 Zlatan Ibrahimovic
 Thiago Silva
 Stephan El Shaarawy
 Marcel Desailly
 Cafu
 Dida
 Andrea Pirlo
 Gennaro Gattuso
Angelo Anquilletti
Massimo Ambrosini
José Altafini
Aldo Boffi
Rivaldo

Spillere

Resultater

Titler 

Serie A
 Vinder (20)
 Sølv (15)

Coppa Italia
 Vinder (5)
 Sølv (7)

Supercoppa Italiana
 Vinder (7)
 Sølv (3)

Internationalt

UEFA Champions League
 Vinder (7)
 Sølv (4)

UEFA Cup Winners' Cup
 Vinder (2)

UEFA Super Cup
 Vinder (5)
 Sølv (2)

Intercontinental Cup
 Vinder (3)
 Sølv (4)

FIFA Club World Cup
 Vinder (1)

Resultater gennem sæsonerne 

 Coppa Italia blev i en del år spillet som gruppespil, ala CL. Det er omsat til brøksfinaler.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 AC Milans officielle hjemmeside 
 Milan Tifosi Danmark – Officiel Fanklub  (dansk)
 AC Milan – Milanfan  (engelsk)
 Se Stadio San Siro oppe fra i Wikimapia 

 
G-14 klubber